Тургунов — фамилия; имеет женскую форму Тургунова.
 Тургунов, Абдухаким Идрисович (1941—2008) — первый заслуженный журналист Узбекской ССР.
 Тургунов, Байман Тургунович (1927—1986) — советский агроном, Герой Социалистического Труда.
 Тургунов, Евгений Ильич (род. 1947) — председатель Горно-Бадахшанского облисполкома (1988—1990).
 Тургунов, Розык (род. 1945) — советский футболист.
 Тургунов, Рустам Адхамович (род. 1995) — российский хоккеист с мячом.
 Тургунов, Тамерлан (род. 2002) — российский боксёр.
 Тургунов, Тулкунбай Бултуралиевич (род. 1977) — узбекский боксёр, призёр чемпионата мира 1999 года.
 Тургунов, Юлдашбай (1901—1978) — хлопковод, бригадир колхоза «Кызыл-Шарк» Карасуйского района Ошской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда.